Ел Лакандон има више значења:

 Ел Лакандон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Лакандон (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику